Las rutas tradicionales de Lima y Callao conforman el sistema de transporte público con mayor cobertura en el área metropolitana de Lima, conformada por las provincias de Lima, Callao y una porción de Huarochirí. Desde 2019, su administración está a cargo de la ATU.

El sistema se rige a partir de autorizaciones concedidas a empresas de transporte, que en muchos casos subarriendan las rutas a los dueños y choferes de las unidades de transporte, conformando el denominado sistema comisionista-afiliador.

Historia 

En la década de 1990 y tras la quiebra de ENATRU, se inició un proceso de liberalización del transporte público en Lima. En julio de 1991, se promulgó el Decreto Legislativo N° 651 que promovía la libre competencia y tarifas en el transporte urbano e interurbano. En octubre de 1992, con la Ley N° 25789, el gobierno derogó todas las disposiciones que prohibían o restringían la importación de bienes usados entre ellos los buses, camionetas rurales y autos.

En un principio, este hecho consiguió tener mayor oferta así como la aumentar la cobertura de transporte que aún no había llegado a zonas periféricas de la ciudad. Sin embargo, el servicio era deficiente en cuanto a estándares de seguridad y comodidad. Este sistema se mantuvo hasta finales de la década del 2000, donde gracias a la adquisición de vehículos fabricados a gas natural, se pudieron reemplazar antiguas unidades por buses modernos de unos 9 a 12 metros. Para la década siguiente, durante la gestión del exalcalde Luis Castañeda y tras la inauguración del sistema de buses BRT llamado Metropolitano, comenzó una gran reforma del transporte (aún en implementación) donde se iniciaron varios procesos en aras de mejorar el traslado de pasajeros. En el 2011 se implementó el servicio del Bus Patrón, un estándar de autobuses que debían adoptar las empresas de transporte en Lima Metropolitana. Sumado a ello se iniciaron a mediados del 2014, los corredores complementarios de buses, con el fin de reducir rutas y mejorar el tránsito vehicular.

Flota 

Actualmente, los tipos de vehículos en su mayoría que conforman la flota vehicular de rutas tradicionales son autobuses entre 9 a 12 metros de longitud, entre las marcas más resultantes figuran las peruanas Modasa,Metalbus y Apple Bus, así como las brasileñas Caio y Marcopolo. Algunas líneas de autobuses aun conservan antiguos buses de la década de los noventa de marcas Asia, Hyundai y Busscar. Estos últimos tipos de transporte mencionados han ido mermando en cantidades gracias a las ordenanzas que impiden que circulen vehículos con más de 20 años de antigüedad y los bonos de chatarreo que organiza la Municipalidad de Lima. Esto es el principal medio de transporte público de la ciudad de Lima con el 41% de los vehículos de transporte. Lima, asimismo, es la ciudad latinoamericana con mayor número de vehículos públicos con casi 25 por cada mil habitantes.

Nomenclatura 
La Municipalidad de Lima establece unos códigos de ruta, con determinadas nomenclaturas para saber dónde es el distrito de paradero inicial o final de una ruta.

Los números de 1 al 9 representan a un sector de Lima, tales como:

1: Norte extremo: Puente Piedra, Ancón, Carabayllo, Comas y Santa Rosa.

2: Norte medio: Los Olivos, San Martín de Porres, Independencia y el Rímac.

3: San Juan de Lurigancho y El Agustino.

4: Este: Ate, Santa Anita, Lurigancho-Chosica, Chaclacayo, La Molina, Cieneguilla y Huaycán.

5: Centro oeste: Breña, Lima, Jesús María, San Miguel, Pueblo Libre y Magdalena del Mar.

6: Centro este: La Victoria, San Isidro, San Luis, Miraflores, San Borja y Lince.

7: Sur medio: Barranco, Santiago de Surco, Surquillo, San Juan de Miraflores y Chorrillos.

8: Sur extremo: Pachacámac, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Punta Negra, Punta Hermosa, San Bartolo, Santa María del Mar y Pucusana.

9: Callao: Ventanilla, Mi Perú, Carmen de la Legua, Bellavista, La Punta y La Perla. 

Los dos números restantes se refiere al orden de licitación de las rutas, como los códigos antiguos.

Nota: Las rutas que pasan por el distrito de Callao llevan como números de código unas nomenclaturas especiales que son otorgadas por la Municipalidad del Callao, como ICRxx, OMxx o CRxx, sieno "xx" el número de orden de licitación.

Véase también
Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web de la ATU

Transporte de Lima